A National Basketball Association 1997–1998-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 52. szezonja volt. A győztes a Chicago Bulls lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Utah Jazz ellen. A Chicago egymás után harmadik alkalommal nyerte meg a bajnoki címet. Az alapszakasz és a döntő MVP-je is Michael Jordan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Michael Jordan
Az év újonca: Tim Duncan
Legjobb védekező játékos: Dikembe Mutombo
Legtöbbet fejlődött játékos: Alan Henderson
Legjobb „hatodik” játékos: Danny Manning

All-Star-mérkőzés 

MVP: Michael Jordan
Vezetőedzők: Larry Bird (Kelet), George Karl (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba